Dit is een overzicht van de beste rijders, snelste tijden, (inter)nationale baanrecords en nationale records op de 1500 meter mannen.

Snelste mannen 1500 meter

Snelste mannen 1500 meter laaglandbaan

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Snelste mannen 1500 meter buitenbaan

Snelste mannen 1500 meter laagland-buitenbaan

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Snelste tijden 1500 meter

Snelste tijden 1500 meter laaglandbaan 

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Snelste tijden 1500 meter buitenbaan

Snelste tijden 1500 meter laagland-buitenbaan

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Baanrecords

Snelste ijsbanen ter wereld

Snelste ijsbanen van Nederland

Nationale records

Zie ook 
 Lijst van schaatsrecords 1500 meter mannen

1500 meter schaatsen
Schaatslijsten